Czkałowsk – miasto w Rosji, w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Czkałowsk – osiedle w Rosji wchodzące w skład Kaliningradu